Сапін Михайло Артемович (1928 — після 1976) — шахтар, бригадир вибійників очисного вибою шахти. Герой Соціалістичної Праці.
 Сапін Михайло Романович (1925—2015) — радянський і російський учений анатом, академік РАН, доктор медичних наук, заслужений діяч науки РФ, професор.